2 Dekanaty w Polsce:
 Dekanat Namysłów - zniesiony w 2008r.
 Dekanat Namysłów wschód
 Dekanat Namysłów zachód